Bayley je priimek več oseb:
 Blaze Bayley, angleški glasbenik
 Charles Daniel Bayley, britanski general
 Kenneth Bayley, britanski general